

Palmarès 
Giochi olimpici
Parigi 1924: argento nei pesi mosca.

Europei - Dilettanti
1924: oro nei pesi mosca.

Collegamenti esterni